Giochi della XXIV Olimpiade – competizione multisportiva svoltasi a Seul dal 17 settembre al 2 ottobre 1988
 VIII Giochi Paralimpici estivi – competizione multisportiva svoltasi a Seul dal 15 ottobre al 24 ottobre 1988